Падройнш — власна назва.

Топоніми

Санта-Барбара-де-Падройнш — парафія.
 Сеньора-да-Граса-де-Падройнш — парафія.